Diagonála obvykle označuje (myšlenou) spojnici protilehlých míst (obvykle se jedná o úhlopříčnou spojnici). Pro části označované pojmem diagonála se také používá přídavné jméno diagonální.

 v geometrii se takto označuje úhlopříčka 
 hlavní prvky čtvercové matice jsou označována jako diagonála matice
 v účetnictví se takto označuje čára, kterou se proškrtávají (obvykle úhlopříčně) nepopsané řádky, aby se do nich nemohlo psát (bývá označována jako zamezovka)
 na šachovnici je takto označována úhlopříčná řada políček
 v dolech takto bývá označována příčná chodba
 ve stavebnictví a v architektuře bývá takto označována část stavby jdoucí šikmo, příčně či úhlopříčně
 diagonální kompozice – kompoziční pravidlo ve fotografii, malbě a kreslení